Téléfoot peut faire référence à : 
 Téléfoot, une émission de télévision sportive française créée en 1977 et diffusée sur TF1 chaque dimanche matin, 
 Téléfoot, chaîne de télévision du groupe Mediapro créé en 2020 et arrêtée en 2021.

Voir aussi 
 Telefoot Soccer 2000, jeu vidéo de football sorti en 2000 sur Nintendo 64 et Game Boy Color et utilisant le nom de l'émission de télévision.

 Téléfoot Manager 99, jeu vidéo de football sorti en 1999.
 Téléfoot Manager 2000, jeu vidéo de football sorti en 2000.
 Téléfoot Manager 2002, jeu vidéo de football sorti en 2002.